Toponímia:
 Dinamarca:
 Copenhaguen, capital i ciutat de Dinamarca
 Aeroport de Copenhaguen, a l'illa d'Amager, entre els municipis de Tårnby i de Dragør, és l'aeroport
 Comtat de Copenhaguen, comtat desaparegut a l'illa de Sjælland a l'est de Dinamarca
 Municipi de Copenhaguen, municipi danès 
 Estats Units d'Amèrica:
 Copenhagen, població de l'estat de Nova York
 Organitzacions:
 AB Copenhaguen, club de futbol danès de la ciutat de Copenhaguen
 B 03 Copenhaguen, club danès de futbol de la ciutat de Copenhaguen
 B 93 Copenhaguen, club de futbol danès de la ciutat de Copenhaguen
 BK Frem Copenhaguen, club de futbol danès de la ciutat de Copenhaguen, al districte de Valby
 Copenhaguen XI, selecció de futbol que representava la ciutat de Copenhaguen 
 F.C. Copenhaguen, equip de futbol de la capital de Dinamarca, Copenhaguen. Actualment
 KB Copenhaguen, club danès de futbol de la ciutat de Copenhaguen
 Universitat de Copenhaguen, universitat i institució de recerca de Dinamarca
 Esdeveniments:
 Campionat de Copenhaguen de futbol, competició danesa de futbol que enfrontà clubs de la capital Copenhaguen entre 1889 i 1936
 Copa de Copenhaguen de futbol, competició danesa de futbol que disputaren clubs de la capital entre els anys 1910 i 1953
 Sis dies de Copenhaguen, cursa de ciclisme en pista que es corre a la perifèria de Copenhaguen (Dinamarca)
 Torneig de Copenhaguen, torneig de tennis professional
 Tractat de Copenhagen (1660), tractat que marcà el final de la Guerra Sueco-Danesa
 Miscel·lània:
 Criteris de Copenhaguen, regles que defineixen si un país és elegible per esdevenir membre de la Unió Europea (UE)
 Interpretació de Copenhaguen, interpretació de la mecànica quàntica
 Copenhaguen (obra de teatre)
 Cendrer Copenhagen